

Тамди — село, Алгинський район, Актюбинська область
 Тамди — село, Сиримський район, Західноказахстанська область
 Тамди — село, Таласький район, Жамбильська область
 Тамди — село, Хромтауський район, Актюбинська область

Див. також 
 Тамдинський район
 Тамдинський сільський округ